Perilipin ist das Protein, welches die Oberfläche der Lipidtropfen in Fettzellen von Säugetieren umhüllt und vor dem fettverbrennenden Enzym HSL (Hormonsensitive Lipase) schützt. Perilipin ist somit wichtig für den Aufbau und den kontrollierten Abbau von Fettreserven im Körper. Mutationen im PLIN-Gen sind für ein seltenes erbliches Lipodystrophie-Syndrom verantwortlich.

Perilipin gilt als möglicher Ansatzpunkt für die Behandlung von Adipositas. Ohne die schützende Eiweißhülle werden Fettzellen sofort enzymatisch verstoffwechselt, d. h., sie werden mit Hilfe von Enzymen zersetzt und dem Stoffwechsel zugeführt, wie Wissenschaftler am Baylor College of Medicine in Houston bei Versuchen mit Labormäusen herausfanden.

Siehe auch 
 Fette#Physiologie

Transportprotein
Codiert auf Chromosom 15 (Mensch)